Василий Дмитриевич Нещи́пленко ( — 23 апреля 1975) — советский актёр театра и кино. Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
Родился 31 января (13 февраля) 1907 года в селе Верхние Чебулы Верх-Чебулинской волости Мариинского уезда Томской губернии (ныне  Кемеровской области). В 1931 году окончил театральный техникум при Театре имени В. Э. Мейерхольда и стал актёром этого театра.

В 1938—1939 и 1941—1943 годах актёр МАТС; в 1943—1946 годах — в Театре-студии киноактёра и на киностудии «Мосфильм»; в 1946—1947 годах — в Театре миниатюр и Театре Дзержинского района Москвы.

В 1947 году актёр был приглашён на главную роль в туркменский фильм «Далёкая невеста», который имел большой успех у зрителей. За роль Захара в этом фильме Нещипленко получил Сталинскую премию второй степени.

В 1948—1953 годах — в МДТ имени К. С. Станиславского.

В 1953—1967 годы работал на киностудии «Мосфильм».

Скончался 23 апреля 1975 года. похоронен на кладбище в селе Ромашково (Одинцовский район, Московская область).

Жена: Нещипленко Анна Леонидовна (1901—1977)

Фильмография 
  — Два друга — Андрей Комаров, младший командир
  — Валерий Чкалов — лётчик
  — Большая земля — эвакуированный
  — Поединок — лейтенант госбезопасности
  — Небесный тихоход — капитан Сергей Кайсаров
  — Далёкая невеста — Захар Григорьевич Гарбуз
  — «Богатырь» идёт в Марто — Никита Матвеевич Лучинин, первый помощник капитана
  — Без вести пропавший — полковник
  — Удивительное воскресенье — второй пилот
  — Люди моей долины — Муров
  — Как я был самостоятельным (короткометражный) — милиционер
  — Крыса на подносе (короткометражный) — друг хозяина
  — Над пустыней небо — председатель госкомитета
  — Хоккеисты — доктор
  — По тонкому льду — Витковский

Дубляж 
  — Золотой гусь — Король (роль Ханца Шольца)

Ссылки 
 Василий Нещипленко в Авторском проекте Алексея Тремасова 
 НЕЩИПЛЕНКО Василий Дмитриевич // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
 Василий Нещипленко на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Персоналии:Театр имени Вс. Мейерхольда
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:Театр им. Станиславского
Члены Союза кинематографистов СССР